Людвік Заменгоф, Лю́двік Ла́зар За́менгоф (есп. Ludoviko Lazaro Zamenhofo, пол. Ludwik Łazarz Zamenhof; 15 грудня 1859, Білосток — 14 квітня 1917, Варшава) — польський лікар і лінгвіст, творець штучної мови есперанто.
 Зофія Заменгоф — польський педіатр, яка відмовилася залишити своїх пацієнтів під час Голокосту та лікувала євреїв у таборі смерті Треблінки.
 Клара Заменгоф (есперанто: Klara Zamenhof) — есперантистка, дружина Людвіка Заменгофа.
 1462 Заменгоф (1462 Zamenhof) — астероїд головного поясу.